Медаль Почёта — название ряда различных наград.

Государственные:
 Медаль Почёта (США)
 Космическая медаль почёта Конгресса
 Медаль Почёта (Гонконг)
 Медали Почёта (Япония)
 Медаль Почёта Вооружённых сил Турции

Негосударственные:
 Медаль почёта IEEE

См. также 
 Medal of Honor